Pølsehorn har flere betydninger:

 Pølsehorn (køkkenredskab) – rør/tud til pølsefremstilling
 Pølsehorn (indbagt pølse) – pølse indbagt i gærdej